Muhrbeck ist der Familienname folgender Personen: 

 Friedrich Philipp Albert Muhrbeck (1775–1827), deutscher Philosoph und Hochschullehrer 
 Johann Christoph Muhrbeck (1733–1805), schwedisch-deutscher Philosoph
 Karl Fredrik Muhrbeck (1737–1795), schwedischer lutherischer Geistlicher, Bischof von Visby